Oberschwand heißen folgende geographische Objekte:
Gemeindeteile:
 Oberschwand (Gemeinde Pöndorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Pöndorf, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Oberschwand (Gemeinde Oberhofen), Ort bei Oberhofen am Irrsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Oberschwand (Gemeinde Zell am Moos), Ortschaft von Zell am Moos, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Oberschwandt
 Unterschwand